

Persone 
Vittorio Gassman (nato Vittorio Gassmann) – attore e regista italiano di cinema e teatro
Alessandro Gassmann (1965) – attore italiano, figlio di Vittorio
Leo Gassmann (1998) – cantautore italiano, figlio di Alessandro, nipote di Vittorio
Florian Leopold Gassmann (1729-1774) – compositore austriaco

Pagine correlate 
Gassman